LDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Eglinton, Londonderry / City Of Derry, Regno Unito

fr:LDY